Denumirea de Krapeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krapeț, un sat în comuna Șabla, regiunea Dobrici;
 Krapeț, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața.